O distrito de Nellore é um dos 23 distritos do estado indiano de Andhra Pradesh. A sua capital é Nellore.

Distritos de Andra Pradexe